Molotschne (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske, siehe Molotschne (Krasnohwardijske)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Rosdolne, siehe Molotschne (Rosdolne)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky, siehe Molotschne (Saky)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol, siehe Molotschne (Simferopol)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Tetijiw, siehe Molotschne (Tetijiw)

 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Molotschne (Kachowka)

Siehe auch:
 Molotschnoje (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung